Out of the Black – raccolta dei The Stranglers del 2002
 Out of the Black – album dei Boys Noize del 2012
 Out of the Black – singolo dei Royal Blood del 2013
 Out of the Black – EP dei Royal Blood del 2014